Schaakvereniging Het Kasteel (Escharen)
 Schaakvereniging Het Kasteel (Wijchen)